Cristata eller kristatform kallas det när kaktusar (och andra suckulenta växter) plötsligt intar olika skrynkliga ormliknande former. Det är ganska ovanligt i naturen och orsaken är inte känd. I odling är det desto vanligare eftersom de cristata formerna ses som exotiska och förökas. Blomningen och fruktsättningen blir lidande av missbildningen. Fenomenet liknar monstruosa, vilket är när pelarkaktusar, som i normala fall bara ha en eller några få tillväxtpunkter i toppen, istället växer åt alla håll.

Växtmorfologi